Bandon steht für:

geographische Objekte:
 Bandon, Stadt im County Cork, Irland
 Bandon (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bandon (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ban Don, früherer Name von Surat Thani, Stadt in Thailand 
 Bucht von Bandon im Golf von Thailand
 River Bandon, Fluss im County Cork, Irland

Sonstiges:
 Bandon (Militär), Einheit der byzantinischen Armee
 Earl of Bandon, irischer Titel

Siehe auch:
 Banton